Kunkler bezeichnet

 André-Laurent Kunkler (1898–1972), Schweizer Maler
 Christine Kunkler (* 1970), deutsche Malerin
 Fritz Kunkler (1888–1971), Schweizer Maler
 Hedwig Kunkler (1862–1946), Schweizer Malerin
 Henri Kunkler (1886–1951), Schweizer Flugpionier
 Hermann Kunkler (1927–2020), deutscher Bildhauer
 Jean-Jacques Kunkler (1782–1853), Schweizer Offizier und Politiker
 Jean-Jules Adrien Kunkler (1829–1866), Schweizer Maler der Düsseldorfer Schule
 Jeanne Kunkler (1894–1990), Schweizer Gehörlosenaktivistin und Stifterin
 Joachim Kunkler (1612–1696), Schweizer Bürgermeister
 Johann Christoph Kunkler (1813–1898), Schweizer Baumeister und Architekt
 Johann Heinrich Kunkler (1756–1836), Schweizer Maler und Zeichenlehrer
 Julius Kunkler (1845–1923), Schweizer Architekt und Maler, Sohn von Johann Christoph Kunkler
 Matthias Kunkler (1957–1997), deutscher Maler, Sohn von Hermann Kunkler
 Roderich Albert Kunkler (1846–1900), Schweizer Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Künkler